Ига Свёнтек впервые выиграла Открытый чемпионат США, в финальном матче переиграв Унс Джабир. Для польской теннисистки этот титул на турнирах серии Большого шлема стал вторым в сезоне и третьим в профессиональной карьере (ранее Свёнтек дважды побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 годах). Джабир на втором мэйджоре подряд уступила в финале. По окончании турнира представительница Туниса вновь станет второй ракеткой мира.

На турнире в Нью-Йорке впервые с 2014 года обладательницей титула стала лидер посева. Кроме того, Свёнтек — первая за 6 лет теннисистка, которая выиграла два мэйджора за сезон (последний раз это достижение покорялось немке Анжелике Кербер).

Эмме Радукану не удалось защитить титул. В матче первого круга британская теннисистка уступила француженке Ализе Корне, которая установила новый рекорд WTA Тура по количеству сыгранных мэйджоров подряд. Ранее достижение принадлежало японке Ай Сугияме (62).

Для 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс турнир в Нью-Йорке, вероятно, стал заключительным в профессиональной карьере. В матче третьего круга самая титулованная теннисистка в Открытой эре уступила Айле Томлянович. Старшая сестра Серены Винус 91-й раз сыграла на турнире серии Большого шлема и обновила рекорд WTA и ATP туров.

Уже после поражений Серены Уильямс и Бьянки Андрееску в третьем раунде стало известно, что у турнира будет новая чемпионка.

Посев 

  Ига Свёнтек (титул)
  Анетт Контавейт (второй круг)
  Мария Саккари (второй круг)
  Паула Бадоса (второй круг)
  Унс Джабир (финал)
 Арина Соболенко (полуфинал)
  Симона Халеп (первый круг)
  Джессика Пегула (четвертьфинал)
  Гарбинье Мугуруса (третий круг)
 Дарья Касаткина (первый круг)
  Эмма Радукану (первый круг)
  Кори Гауфф (четвертьфинал)
  Белинда Бенчич (третий круг)
  Лейла Фернандес (второй круг)
  Беатрис Аддад Майя (второй круг)
  Елена Остапенко (первый круг)

<ol start=17>
  Каролин Гарсия (полуфинал)
 Вероника Кудерметова (четвёртый круг)
  Даниэль Коллинз (четвёртый круг)
  Мэдисон Киз (третий круг)
  Петра Квитова (четвёртый круг)
  Каролина Плишкова (четвертьфинал)
  Барбора Крейчикова (второй круг)
  Аманда Анисимова (первый круг)
  Елена Рыбакина (первый круг)
 Виктория Азаренко (четвёртый круг)
  Мартина Тревизан (первый круг)
 Екатерина Александрова (второй круг)
  Алисон Риск (четвёртый круг)
  Джил Тайхман (первый круг)
  Шелби Роджерс (третий круг)
  Элизе Мертенс (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые